OCC son siglas que pueden referirse a:

 OCC o OCCMundial puede referirse a Online Carreer Center, mejor conocido como OCCMundial, la bolsa de trabajo más grande de México, además de ofrecer otros productos como lo son la publicación de vacantes en su sitio, consejos para quien busca empleo y empleadores.
 Occ. puede ser el apócope de Occidente.
 OCC puede referirse a The Official UK Charts Company, asociación que publica las listas musicales en Reino Unido.
 OCC puede referirse al Centro de Control de Operaciones automatizado del San Francisco Bay Area Rapid Transit District.
 OCC puede referirse a la Oceanian Cycling Confederation (Confederación Ciclista de Oceanía).
 OCC puede referirse al «Omnibus Cristóbal Colón», una corporación mexicana originaria de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.
 OCC puede referirse a la Osborne Computer Corporation, compañía informática estadounidense.
 OCC puede referirse a la Office of the Comptroller of the Currency, una sección de la Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
 OCC puede referirse a la compañía que fabrica motos chopper exclusivas, Orange County Choppers.
 OCC puede referirse a la Organización para la Conservación de Cetáceos, organización uruguaya dedicada a la investigación, educación, conservación y promoción de los cetáceos en general y de la Ballena Franca Austral en particular.

Informática
 Optimistic Concurrency Control (OCC) o Control de concurrencia optimista, un método de control de concurrencia que se aplica por ejemplo a bases de datos relacionales